XII Commissione permanente della Camera dei Deputati (1958-1987) – denominazione della Commissione Industria e commercio - artigianato - commercio estero della Camera dei deputati nelle legislature da III a IX della Repubblica Italiana
 XII Commissione permanente della Camera dei Deputati (1987-in corso) – denominazione della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati a partire dalla X legislatura della Repubblica Italiana